7-й чемпионат Южной Америки по волейболу среди женщин прошёл с 6 по 12 апреля 1967 года в Сантусе (Бразилия) с участием 5 национальных сборных команд. Чемпионский титул во второй раз в своей истории выиграла сборная Перу.

Команды-участницы 
Бразилия, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили.

Система проведения чемпионата 
5 команд-участниц провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты 

 6 апреля: Парагвай — Уругвай 3:2 (10:15, 15:12, 15:7, 9:15, 18:16); Бразилия — Чили 3:0 (15:3, 15:3, 15:6).
 7 апреля: Перу — Чили 3:0 (15:2, 15:5, 15:7).
 8 апреля: Бразилия — Уругвай 3:0 (15:6, 15:6, 15:7); Перу — Парагвай 3:0 (15:3, 15:2, 15:7).
 9 апреля: Уругвай — Чили 3:1 (15:7, 13:15, 15:3, 15:8).
 10 апреля: Бразилия — Парагвай 3:0; Перу — Уругвай 3:0 (15:8, 15:4, 15:5).
 11 апреля: Парагвай — Чили 3:1 (15:3, 7:15, 15:11, 15:11).
 12 апреля: Перу — Бразилия 3:1 (15:3, 15:8, 13:15, 15:10).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Ана Мария Рамирес, Алисия Санчес де Писко, Норма Веларде, Рита Писарро, Эмператрис Мансо, Маргарита Нуньес, Огла Асато, Луиза Фуэнтес, Эсперанса Хименес, Ирма Кордеро, Марта. Главный тренер — Акира Като.

 : Клейде Перейра, Арлена Фигероа Унка, Денизе Феррарези, Марлен Джинишьян, Эленизе Энрикес ди Фрейтас, Яра Мария Миранда Рибас, Леонезия Кардозо Суарес, Несси Албес, Валми Волпе, Элиан Лобо Артиага. Главный тренер — Элсио Нуман Маседо.

 : Гьяди, Лопес, Мерседес, Сара, Теодосия, Мари, Альда, Сьела, Негри, Клауделина.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Южной Америки по волейболу среди женщин
1967 год в волейболе
Апрель 1967 года
1967 год в Бразилии
Спорт в Сантусе
Чемпионаты Южной Америки в Бразилии
Международные соревнования по волейболу в Бразилии